Такмичење у бацању кладива за мушкарце на Олимпијским играма 2008. је одржано двадесет пети пут од када је уведно је као нова атлетска дисципина на Олимпијским играма 1900. у Паризу. Такмичење се одржано на Националном стадиону у Пекингу.

Пријавило се 33 такмичрка из 26 земаља, подељених у две квалификационе групе: прва са 16, а друга са 17 такмичара. Квалификације су одржане 15. августа, а финале 17. августа.

Олимпијске норме су биле 78,50 м (А), а 74,00 м (Б).

На Играма није оборен олимпијски рекорд.

Земље учеснице 

  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
 (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  Грчка (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (2)
  (2)
  Словенија (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)

Рекорди пре почетка такмичења 
(18. августа 2008)

Победници

Квалификације 

14. август 2008. Група А 10,40, а група Б 12,10 часова.
Норма за финално такмичење је била 78,00 метара. За филале се пласирало 12 такмичара. Задату норму је испунило пет такмичара (КВ), а седам је у финале ушло по резултату (кв).

Финале 
Финале је одржано 17. августа у 19,10

Вадим Девјатовски и Иван Тихон из Белорусије, који су првобитно освојили сребро и бронзу у бацању кладива, дисквалификовани су због допинга.

Види још 
 Атлетика на Летњим олимпијским играма 2008.
 Освајачи олимпијских медаља у атлетици — бацање кладива за мушкарце

Референце

Спољашње везе 
 Резултати квалификација на сајту ИААФ
 Резултати финала на сајту ИААФ
 резултати на олимпик спорту.
 hammerthrow.wz сајт бацања кладива

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2008.
Бацање кладива на Летњим олимпијским играма